Biathlonowy bieg masowy mężczyzn na Zimowej Uniwersjadzie odbył się 31 stycznia na kompleksie biathlonowym Národné Biatlonové Centrum w słowackim Osrblie.

Mistrzem na tym dystansie został Ukrainiec Witalij Kilczycki. Srebrny medal zdobył rodak Kilczyckiego Dmytro Rusinow, a na trzecim stopniu podium uplasował się Rosjanin Jurij Szopin.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowej Uniwersjadzie 2015